All Fall Down, titre original de L'Ange de la violence, film américain de John Frankenheimer sorti en 1962 ;
 All Fall Down, album du groupe Against All Authority sorti en 1998.